Radoslav Glavaš (mlađi), pisac, franjevac
 Radoslav Glavaš (stariji), pisac, franjevac